Sema steht für:
 Sema, Drehtanz im Sufismus
 Sema (Name), türkischer und kurdischer weiblicher Vorname, Familienname
 Sema Group, englisch-französisches IT-Service-Unternehmen (1988–2001)
 Sema (Künstlervereinigung), deutsche Künstlergruppe (München, 1911–1913) 
 Sema (Sprache), in Indien gesprochene Sprache der tibetobirmanischen Familie
 Bai Sema, geheiligte Grenzsteine in einem thailändischen Wat
 Sema (Unternehmen), ehemaliges litauisches Unternehmen
 Sema (Katun), Nebenfluss des Katun in der Republik Altai (Russland)

SEMA steht für:
 Specialty Equipment Market Association
 SEMA Show, US-amerikanische Autoausstellung im Las Vegas Convention Center
 SEMA AG, 1999 begründetes Unternehmen mit Sitz in Celle zur Instandhaltung von Eisenbahnwaggons
 SEMA GmbH, 1984 begründetes Unternehmen mit Sitz in Wildpoldsried zur Erstellung von Software für den Holzbau
 Société d'économie et de mathématiques appliquées, eines der Vorgängerunternehmen von Atos SE, französischer IT-Dienstleister
 Société d'encouragement aux métiers d'art, heute Institut national des métiers d'art, französische Kunstvereinigung unter der Aufsicht des Kultur- und des Finanzministeriums
 ICAO-Code des Flughafens Macará, auch Aeropuerto J.M. Velasco Ibarra, in der Provinz Loja, Ecuador

Siehe auch:
 Sema & Taksim
 Sehma

SEMA